Johan Audel (Nice, 12 de dezembro, 1983) é um futebolista da França.

Ligações externas
 Johan Audel - futbol-talentos.es

Naturais de Nice
Futebolistas da França
Futebolistas da Martinica
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Football Club de Lorient
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Football Club de Nantes